Breta Longacre (1887-1923), peintre américaine,
  (1946-), écrivain et historien américain,
 James Barton Longacre (1794-1869), peintre, graveur et médailleur américain,
 Lydia Longacre (1870-1951), peintre américaine,
  (1922-2014), linguiste et missionnaire américain.

Théâtre 
 Le Longacre Theatre à New York

Patronyme anglais